Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS John F. Kennedy:

 – portaerei unica della sua classe, varata nel 1967 e radiata nel 2007
 – portaerei della classe Gerald R. Ford, impostata nel 2015 e ancora in costruzione